Solymos vára Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Solymos vára Romániában, Arad megyében